31 МИР Ямбол (или 31 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Ямбол.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Ямбол, при 37,65 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Ямбол
Област Ямбол